

Geografia
 Ghiacciaio Stancomb-Wills, in inglese "Stancomb-Wills glacier" – ghiacciaio sulla costa di Caird, nella Terra di Coats, in Antartide
 Wills Point – comune degli Stati Uniti d'America, nello Stato del Texas

Persone
 Ainslie Wills (...) – cantautrice australiana
 Alfred Wills (1828-1912) – magistrato, scrittore e alpinista inglese
 Anneke Wills (1941) – attrice britannica
 Arthur Wills (1926) – musicista, compositore e organista inglese 
 Bob Wills, propr. James Robert Wills (1905-1975) – musicista e cantante statunitense
 Chill Wills, propr.  Theodore Childress Wills (1902-1978) – attore e cantante statunitense
 Donald Wills Douglas (1892-1981) – imprenditore, aviatore e costruttore aeronautico statunitense
 Freeman Wills Crofts (1879-1957) – scrittore irlandese
 Harry Wills, soprannominato The Black Panther (1889-1958) – pugile statunitense
 Helen Wills Moody (1905-1998) – tennista, pittrice e scrittrice statunitense
 Janet Stancomb-Wills (1853-1932) – politica e filantropa britannica
 Jedrick Wills (1999) – giocatore di football americano statunitense
 Jennifer Hope Wills (1973) – cantante e attrice statunitense
 Len Wills, propr. Leonard Edward Wills (1927-2010) – calciatore inglese
 Mark Wills, pseudonimo di Daryl Mark Williams (1973) – cantautore statunitense
 Mary Wills (1914-1997) – costumista statunitense
 Richard William "Rick" Wills (1947) – bassista britannico
 William John Wills (1834-1861) – esploratore britannico

Altro
 W.D. & H.O. Wills – azienda britannica di tabacco